Hettlage ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Hettlage, Träger des Bayerischen Verdienstordens
 Carl Hettlage (1874–1935), deutscher Politiker
 Karl Maria Hettlage (1902–1995), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Robert Hettlage (* 1943), deutscher Soziologe 

Hettlage ist außerdem der Name 
 eines Modeunternehmens, das 1896 in Münster (Westfalen) von Hermann Hettlage gegründet wurde, siehe Hettlage (Unternehmen)
 Warenhaus Hettlage (Düsseldorf)
 Kaufhaus Hettlage (München)